Hood peut désigner :

Patronyme

 Alana Hood (19?-), actrice écossaise ;
 Alexander Hood (1726-1814),  Bridport, homme politique et amiral britannique ;
 Alexander Hood (1758-1798), capitaine dans la Royal Navy ;
 Alexander Hood (1814-1904),  Bridport,  de Bronte, général britannique et courtisan ;
 Alexander Hood (1888-1980), officier médical d'armée britannique et gouverneur des Bermudes (1949-1955) ;
Amy Hood (1971/1972-), femme d'affaires américaine ;
Calum Hood (1996), bassiste et chanteur australien ;
 Darla Hood (1931-1979), actrice américaine ;
 Derek Hood (né en 1976), joueur américain de basket-ball ;
 Harry Hood (1944-2019), joueur et entraîneur écossais de football ;
 Helen Francis Hood (1863-1949), pianiste, compositrice et enseignante américaine
 Horace Hood (1870-1916), contre-amiral britannique ;
 John Bell Hood (1831-1879), général américain, personnalité de la Guerre de Sécession ;
 Raymond Hood (1881-1934), architecte américain ;
 Robert Hood (19?-), producteur et DJ de musique techno ;
 Samuel Hood (1724-1816),  Hood, amiral britannique ;
 Samuel Hood (1762-1814), , amiral britannique ;
 Samuel Hood (1788-1868), , homme politique et pair britannique ;
 Sinclair Hood (1917-2021), archéologue irlandais ;
 Steve Hood (1968-), joueur américain de basket-ball ;
 Thomas Hood (1799-1845), poète anglais.

Nom composé
 Emily Hood Westacott (1910-1980), joueuse de tennis australienne.

Toponyme

Rivière Hood, un affluent du bras Cimon, coulant dans Saint-Honoré, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.

Hood, une census-designated place de l'État de Californie ;
 Fort Hood, une localité du  comté de Bell au Texas ;
 Mount Hood, un volcan situé dans le nord de l’Oregon ;
 La rivière Hood (Hood River) est un affluent du fleuve Columbia au nord-ouest de l'Oregon.

Cinéma
 Boyz N the Hood, film américain de John Singleton sorti en 1991.

Divers
 Hood, groupe britannique de rock indépendant actif de 1990 à 2005 ;
 Ace Hood est un rappeur américain né en 1988 ;
 Le Papyrus Hood, papyrus rédigé sous Amenemopet ;
 Le Red Hood, personnage de comics appartenant à DC Comics ;
 The Hood, personnage de comics appartenant à Marvel Comics ;
 The Hood, némésis des Sentinelles de l'air, doté de pouvoirs psychiques et télépathiques ;
 Le HMS Hood (1918), croiseur de bataille britannique ;
 Red Riding Hood, spectacle cinématographique avec des séquences en 3D des parcs 20th Century Fox.
Patronyme anglais
 Boyz-n-the-Hood, single d'Eazy-E sorti en 1987.